Red Bank pode referir-se a:
 
Red Bank (Nova Jérsei), Estados Unidos
Red Bank (Carolina do Sul), Estados Unidos
Red Bank (Tennessee), Estados Unidos
Red Bank (Nova Brunswick), Canadá

Ver também
Redbank
Batalha de Red Bank

Desambiguações de topônimos